El municipio de Delaware City (en inglés: Delaware City Township) es un municipio ubicado en el condado de Delaware en el estado estadounidense de Ohio. En el año 2010 tenía una población de 34472 habitantes y una densidad poblacional de 824,64 personas por km².

Geografía 
El municipio de Delaware City se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 41.8 km², de la cual 41.55 km² corresponden a tierra firme y (0.61%) 0.25 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 34472 personas residiendo en el municipio de Delaware City. La densidad de población era de 824,64 hab./km². De los 34472 habitantes, el municipio de Delaware City estaba compuesto por el 90.67% blancos, el 4.51% eran afroamericanos, el 0.18% eran amerindios, el 1.34% eran asiáticos, el 0.03% eran isleños del Pacífico, el 0.79% eran de otras razas y el 2.47% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 2.54% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Ohio
Localidades del condado de Delaware (Ohio)